Лас Пласетас има више значења:

 Лас Пласетас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Пласетас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Пласетас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пласетас (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пласетас (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику